Мужской командный трофей ITF проводится с 1900 года. В 1901, 1910, 1915-18, 1940-45, 2020 годах Кубок Дэвиса не разыгрывался.

Финалы турнира

Ссылки 
 Список финалов на сайте турнира 

Победители